

Geografia

 Comunità Montana Monti Reventino Tiriolo Mancuso – unione di comuni della Calabria
 Monte Mancuso – monte della Calabria
 Villaggio Mancuso – frazione di Taverna (CZ)

Musica
 Fratelli Mancuso – duo musicale italiano

Persone 
 Mancuso – pseudonimo di Diego Brandão Martins, giocatore di calcio a 5 brasiliano
 Alejandro Mancuso – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino
 Aurelio Mancuso – attivista, giornalista e politico italiano
 Bruno Mancuso – politico italiano
 Carmelo Mancuso – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Carmine Mancuso – politico italiano, figlio di Lenin Mancuso
 Ciro Mancuso – criminale statunitense
 David Mancuso – disc jockey statunitense
 Dora Mancuso – scrittrice italiana
 Elvira Mancuso – insegnante e scrittrice italiana
 Filippo Mancuso – magistrato italiano, ministro di Grazia e Giustizia della Repubblica italiana nel 1995
 Gail Mancuso – regista statunitense
 Giambattista Mancuso – partigiano italiano
 Gianni Mancuso – politico italiano
 Gina Mancuso – pallavolista statunitense
 Giuseppe Mancuso (1927) – politico italiano
 Giuseppe Mancuso (1928-2004) – politico italiano
 Giuseppe Mancuso – vescovo italiano
 Julia Mancuso – sciatrice statunitense
 Lenin Mancuso – poliziotto italiano, assassinato dalla mafia nel 1979
 Leonardo Mancuso – calciatore italiano
 Libero Mancuso – magistrato, politico e avvocato italiano
 Nick Mancuso – attore italo-canadese
 Pietro Mancuso – politico italiano
 Salvatore Mancuso – ciclista italiano
 Salvatore Mancuso Gómez –  criminale colombiano
 Stefano Mancuso – botanico  italiano
 Vito Mancuso – teologo italiano

Televisione
 Nick Mancuso – protagonista della serie televisiva statunitense Mancuso, F.B.I.

Altro 
 Mancuso – 'ndrina di Vibo Valentia
 Mancuso – moneta d'età alto-medievale